Svaneapoteket kan henvise til flere emner:

 Svaneapoteket (København) – tidligere apotek på Østergade 18 i København, etableret i 1660 og lukket 1994
 Svaneapoteket (Viborg) – bygning på Nytorv i Viborg
 Svaneapoteket i Viborg – apotek i Viborg, etableret i 1573
 Svaneapoteket (Aalborg) – apotek i Jens Bangs Stenhus i Aalborg, etableret i 1666